Die Cathay Pacific Swiss Privilege Hong Kong Squash Open 2006 fanden vom 18. bis 22. Oktober 2006 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie der Super Series. Es war mit 120.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Platinum. Das Preisgeld betrug 87.500 US-Dollar.

Titelverteidiger bei den Herren war Thierry Lincou, der im Viertelfinale gegen Ramy Ashour ausschied. Das Finale gewann Amr Shabana gegen Ramy Ashour mit 13:11, 3:11, 11:5 und 13:11. Dies war sein erster Titel bei diesem Turnier. Bei den Damen setzte sich die topgesetzte Nicol David durch, die im Endspiel Tania Bailey mit 9:1, 10:8 und 9:5 besiegte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielten Wong Wai-Hang und Christina Mak einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2006
PSA World Tour 2006/07
WSA World Tour 2006/07